

Geografia

Austria 
 Mühlheim am Inn – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis

Niemcy 
 Mühlheim am Main – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Offenbach
 Mühlheim an der Donau – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen

Zobacz też 
 Mülheim
 Müllenheim
 Müllheim